Холмогоровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Холмогоровка — название села Шаган Кербулакского района Алматинской области до 1999 года.

Россия 
 Холмогоровка — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.